Скиповац Горњи може бити:

 Скиповац Горњи (Добој), насељено мјесто у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Скиповац Горњи (Грачаница), насељено мјесто у општини Грачаница, Федерација БиХ, БиХ